Емелья́новский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной части Красноярского края России.

Районный центр — посёлок городского типа Емельяново.

География 

Емельяновский район расположен в пригородной зоне, к западу от города Красноярска. Площадь территории — 7440 км².

Сопредельные территории:
 север: Большемуртинский район
 северо-восток: Сухобузимский район
 восток: Берёзовский район и город Красноярск
 юго-восток: город Дивногорск
 юг: Балахтинский район
 запад: Козульский и Бирилюсский районы Красноярского края

История 

В 1921 году был образован Емельяновский сельский совет, а в 1936 году, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР — Емельяновский район, в состав которого вошли двадцать три сельских совета отошедших от Красноярского района и три от Сухобузимского.

В 1983 году из Емельяновского района был выделен Берёзовский район.

Население 

Летом к основному населению района добавляется около ста тысяч дачников из Красноярска.

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Емельяново) проживают  % населения района.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 14 административно-территориальных единиц: 2 посёлка городского типа и 12 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 13 муниципальных образований — 1 городское и 12 сельских поселений.

Законом от 25 декабря 2018 года № 6-2401 Михайловский сельсовет был упразднен, а входившие в его состав населённые пункты были включены в состав сельсовета Памяти 13 Борцов с административным центром в посёлке Памяти 13 Борцов.

Населённые пункты 
В Емельяновском районе 64 населённых пункта.

До 1994 года в состав Частоостровского сельсовета района входила деревня Шивера, включённая в административно-территориальное подчинение администрации Железногорска Законом Красноярского края от 4 октября 1994 года № 3-51.

Местное самоуправление 
 Емельяновский районный Совет депутатов
Дата формирования: 13.09.2020. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 23

 Председатель Емельяновского районного Совета депутатов
 Самохвалова Нина Михайловна

 Глава Емельяновского района
 Клименко Александр Александрович ( с 2 июля 2022 года).

Экономика 

Промышленность района представлена предприятиями сельского и лесного хозяйства, машиностроения. Среди них — ОАО «Красноярский завод тяжелых экскаваторов», ОАО «Техник», ООО «Емельяновское», птицефабрика «Заря», ЗАО «Частоостровское», ЗАО «Соболевское», племзавод «Элита».

Кроме того, на территории района действуют 4 предприятия лесной промышленности, в том числе ЗАО «КЛМ Ко». Эксплуатационный запас леса в районе составляет 39769,5 тыс. м³, ликвидный равен 38438,1 тыс. м³. Ежегодно отпускается в среднем 147,1 тыс. м³ древесины различных категорий.
Важное место в экономике района занимает лэнд-девелопмент и девелопмент в сегменте коттеджного строительства и малоэтажного строительства блокированных жилых домов.

Основное место в экономике района занимают предприятия сельского хозяйства.
Значительную часть бюджета района пополняет земельный налог и налог на имущество.

Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог 385,8 километров, из них асфальтированных 282,6 километра (2005 год).

В пяти км от районного центра — аэропорты Красноярск и Черемшанка.

Образование 

В Емельяновском районе 32 общеобразовательных школы, в которых обучается 4682 детей (2006 год), 17 детских дошкольных учреждений, в которых воспитывается 1007 детей. 25 общественных библиотек.

Здравоохранение 

На территории района действуют МБУЗ «Емельяновская ЦРБ» (Центральная районная больница).
Официальный сайт www.emcrb.ru
Ведётся запись на приём к врачу по интернету и через терминал «Платёжка»
Стеклозаводская городская и Устюгская участковая больницы, на 25 коек каждая. Четыре врачебные амбулатории — в п. Элита, Частоостровское, Солонцы и Никольское,  пункта (ФАП).

Спорт 

На окраине п. Логового — гоночная трасса «Красное кольцо», в рп. Емельяново Верховое отделение Емельяновского ипподрома «Мустанг», в д. Мужичкино частный конно-спортивный клуб «Рада».

Примечания

Ссылки 
 Емельяновский район
 Сайт Емельяновского района
 Сайт Администрации Красноярского края
 Гоночная трасса «Красное кольцо»